Estonia désigne :
 une marque de pianos fabriqués à la main en Estonie depuis 1893
 L’Estonia, un ferry ayant fait naufrage en 1994 dans la mer Baltique.
 Le nom de l’Estonie, dans plusieurs langues dont l’anglais, l’espagnol, l’italien ou le polonais.